Григорий Лукьянович Шимко (1919—2003) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, старший лётчик 91-го гвардейского штурмового авиационного полка (4-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии, 5-го штурмового авиационного корпуса, 5-й воздушной армии, 2-го Украинского) фронта, гвардии лейтенант.

Биография 
Родился 28 февраля 1919 года в селе Хреновка ныне Ильинецкого района Винницкой области в крестьянской семье. Украинец. Член КПСС с 1944 года. Окончил семь классов средней школы. Работал в городе Макеевка Донецкой области на шахте.

В 1940 году призван в ряды Красной Армии. В 1943 году окончил Ворошиловградскую военно-авиационную школу пилотов. В боях Великой Отечественной войны с октября 1943 года. Воевал на 2-м Украинском фронте.

К маю 1945 года старший лётчик 91-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии лейтенант Г. Л. Шимко совершил 203 боевых вылета на штурмовку войск немецко-фашистских захватчиков, нанеся противнику значительный урон в живой силе и технике.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых заданий командования по уничтожению живой силы и техники противника и проявленные при этом мужество и героизм гвардии лейтенанту Григорию Лукьяновичу Шимко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1947 году окончил Краснодарское высшую авиационную школу штурманов. С 1962 года майор Г. Л. Шимко — в отставке. Жил и работал в Киеве. Скончался 26 мая 2003 года. Похоронен в Киеве на Городском кладбище «Берковцы».

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, медалями.

Литература 
 
 Овеянные славой имена. Одесса: Маяк, 1989.

Ссылки 

Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Берковецком кладбище
Выпускники Ворошиловградской школы военных лётчиков
Участники Курской битвы
Участники Белгородско-Харьковской операции
Участники битвы за Днепр
Участники Киевской наступательной операции
Участники Днепровско-Карпатской операции
Участники Житомирско-Бердичевской операции
Участники Корсунь-Шевченковской операции
Участники Проскуровско-Черновицкой операции
Участники Львовско-Сандомирской операции
Участники Будапештской операции
Участники Венской наступательной операции
Участники Братиславско-Брновской наступательной операции
Участники Пражской операции